Валенти́н Андре́ев:* Андреев, Валентин Дмитриевич (1935—2021) — советский и украинский учёный.
 Андреев, Валентин Иванович (1940—2015) — советский и российский педагог, академик РАО.